Селютін (Селютіна) — російське прізвище. Відомі носії:
 Селютін Аркадій Михайлович (1922—2002) — радянський військовий льотчик, Герой Радянського Союзу.
 Селютін Михайло Михайлович (1940—2016) — радянський і російський актор, режисер, сценарист. 

 Селютіна Ірина Геннадіївна (нар. 1979) — казахстанська тенісистка та тренер. 
 Селютіна Лідія Яківна (нар. 1920) — радянська і українська письменниця (драматург, прозаїк). 
 Селютіна Любов Семенівна (нар. 1952) — радянська і російська актриса театру і кіно. Народна артистка Росії (2010). 

російські прізвища